Frances Brandon (Bishop's Hatfield, Herts, 16 de julio de 1517 - 20 de noviembre de 1559). Fue hija de Charles Brandon y María Tudor. Sus hermanos (hijos de esta pareja) eran: Enrique Brandon y Leonor Brandon.

Sobrina de Arturo Tudor, Enrique VIII y Margarita Tudor, prima de Isabel I, María I y Eduardo VI. Nieta de Isabel de York y Enrique VII.

Biografía 

Nació en Bishop's Hatfield, en Herts, el 16 de julio de 1517, siendo la segunda de los 3 hijos de Charles Brandon,  duque de Suffolk, y de María Tudor, hermana del rey Enrique VIII de Inglaterra. Murió el 20 de noviembre de 1559 en Chaterhouse, en Sheen, Surrey, a los 42 años de edad

Primeros años 
Paso su primera infancia al lado de su madre. Además, fue muy unida a su tía, la reina Catalina de Aragón, convirtiéndose en la compañera de juegos de su prima María. Luego del divorcio del rey en 1533, Frances jamás aceptó a Ana Bolena como reina, considerándola una intrusa, pero nunca hizo pública su opinión.

Primer matrimonio, con Enrique Grey 

En marzo de 1533, tras obtener el permiso del rey Enrique VIII (tío de Frances), se casó en el palacio de Suffolk, en Southwark, Londres, con Enrique Grey,  marqués de Dorset y Barón Ferrers de Groby.

Antes de la muerte de Enrique VIII en 1547, Grey se convirtió en un referente en círculos de la corte. Un Caballero de Bath, que era portador de la espada del rey en la coronación de Ana Bolena en 1533, en la llegada de Anne de Cleves en 1540, y en la captura de Boulogne en 1545. Dos veces se llevó la tapa de mantenimiento en el parlamento. Él ayudó a dirigir el ejército en Francia en 1545. En 1547 se unió a la Orden de la Jarretera.

Descendencia 

De este matrimonio nacieron 5 hijos:

 Un hijo (n. y m. ca.1534).

 Una hija (n. muerta, ca.1536).

 Juana Grey (n. Bradgate, Leicestershire, 12?/10/1537 - m. ejecutada, Torre de Londres, 12/02/1554), Reina de Inglaterra del 10 de julio al 19 de julio de 1553, (9 días)

 Catalina Grey (n. Dorset House, Westmoreland, VIII.1540 - m. Cockfield Hall, Yoxford, Suffolk, 27.1.1568), casada primero con Enrique Herbert, futuro conde de Pembroke -el matrimonio nunca es consumado y anulado en 1554-, y luego con Eduardo Seymour, conde de Hertford -el matrimonio es realizado sin el consentimiento real y anulado en 1564-.

 María Grey (n. ca.1545 - m. 20.4.1578), casada con Tomás Keyes, guardián de la reina Isabel I -el matrimonio es realizado sin el consentimiento real-.

Se le atribuye haber sido una mujer recia y fuerte, también se dice que fue una madre y esposa dominante. Por el derecho de su nacimiento ocupaba una importante posición en la política de su tiempo.

Tenía grandes expectativas en sus hijas, haciendo que recibieran la misma cuidada educación que las princesas María e Isabel. De este modo, las Grey fueron consideradas prácticamente del mismo rango que las princesas.

Proyectos para su hija 

Frances fue una figura notable de la corte del rey Enrique VIII, haciendo amistad con su última esposa, Catalina Parr. Gracias a esto, consigue que su hija Juana sea admitida en el servicio personal de la reina, entrando en contacto con el joven príncipe Eduardo, futuro rey Eduardo VI.

El rey Enrique VIII muere el 28 de enero de 1547 y Eduardo le sucede en el trono como Eduardo VI. Juana sigue a la reina-viuda, Catalina Parr, a su nueva residencia, estableciéndose pronto como miembro del selecto círculo que rodeaba al joven rey. Frances se encontraba ahora tercera en la línea sucesoria de acuerdo con lo establecido en el Acta de Sucesión de 1544 -que desheredaba a los descendientes de la hermana mayor del rey, Margarita-, detrás de las princesas María e Isabel. Sus hijas ocupaban respectivamente el cuarto, quinto y sexto lugar.

La relación cada vez más afectuosa entre Juana y Eduardo hizo que Frances -junto a su marido y Thomas Seymour, nuevo esposo de la reina Catalina- planeara el matrimonio entre ambos, para así poder tener a una de sus hijas en el trono y que un eventual nieto suyo fuera el siguiente rey de Inglaterra.

La muerte de Catalina Parr por complicaciones de parto, el 7 de septiembre de 1548, cambió el rumbo de dichos planes; el viudo Seymour no es de fiar y Frances llama a su hija de vuelta a su casa. El rey Eduardo VI, desconfiado de las relaciones de los Grey con su tío, no accede al matrimonio con Juana. Tomás, desesperado, invade las habitaciones del rey para pedir clemencia, o según algunos, para raptarlo. Lo cierto es que fue apresado, llevado a la Torre, sentenciado a muerte y decapitado el 10 de marzo de 1549.

En julio de 1551, luego de las sucesivas muertes de sus 2 pequeños medio-hermanos, Frances se convierte en duquesa de Suffolk, siendo su esposo agraciado con el uso del título el 11 de octubre de 1551.

Los Grey se entrevistan con el Consejo Privado y aseguran su inocencia. Para estar en buenos términos con el Lord Protector, Eduardo Seymour, planearon casar a Juana con su hijo mayor. Pero la caída y muerte de Seymour (1552) obligaron a Frances y su marido a aliarse con John Dudley, duque de Northumberland, I duque de Northumberland y nuevo Lord Protector. Así, se concierta la boda entre Juana y el hijo menor del duque, Guilford Dudley, celebrándose el matrimonio el 15 de mayo de 1553. Según algunas fuentes, Juana no quiso casarse, pero fue obligada por sus padres.

De madre a reina reinante 
Northumberland estaba decidido a no perder su poder. Viendo que el joven rey se estaba muriendo, decide arreglar las cosas de tal modo que su hijo sea el siguiente rey: por ello, convence al rey de que modifique su testamento y desherede a sus hermanas —bajo el cargo de que de acuerdo con la ley, la anulación del matrimonio hacia a los hijos nacidos dentro de este ilegítimos—. Por tanto, Frances se convertía en la presunta heredera del rey. Como Dudley no quisiera ver a los Grey en el trono, convence a Frances de que renuncie a sus derechos sucesorios en favor de su hija Juana. Así, el trono pasaría a Juana y sus descendientes.

Eduardo VI muere el 6 de julio de 1553. Juana es proclamada reina el día 10. Ahora Frances al fin veía su sueño hecho realidad al convertirse en la madre de la reina. Entre ella, su marido y Northumberland ejercían una considerable influencia en la voluntad de la joven monarca, pensando gobernar por ella. Pero este estado de cosas sería de corta duración. El 19 de julio, apenas 9 días después de su proclamación, Juana fue depuesta por una revuelta popular en favor de la princesa María, la cual se convertía en la reina María I.

Northumberland paga con su vida todas sus intrigas, siendo ejecutado el 23 de agosto de 1553. Frances y su esposo son arrestados pero al cabo de unos días son liberados. La victoriosa reina decidió perdonar a su prima y antigua compañera de juegos. Al año siguiente, la reina decide casarse con el futuro rey Felipe II de España. Tomas Wyatt el Joven se rebela en su contra el 25 de enero de 1554.

Enrique Grey se une a la rebelión, pero es capturado por Francis Hastings, II conde de Huntington. La revuelta es desbaratada en febrero. Juana Grey no estuvo envuelta en esta rebelión pero paga con su vida, siendo ejecutada el 12 de febrero de 1554. Su padre Enrique la sigue al patíbulo el 23 de febrero.

Segundo Matrimonio, con Adrián Stokes 
La reina María I decide perdonar a Frances. Aparentemente, no pudo ejecutar a su amiga de la infancia. La duquesa de Suffolk y sus hijas menores son reintegradas a la corte. La reina -que devuelve su favor a Frances, pero siempre bajo observación- decide volverla a casar. El 9 de marzo de 1554, Frances contrae su segundo matrimonio con Adrián Stokes, guardián de las caballerizas reales, y de apenas 22 años, mientras que la duquesa contaba con 36 años.

Descendencia 
De este enlace nacieron 3 hijos:

 Isabel Stokes (n. muerta, 20.11.1554).

 Isabel Stokes (n. Knebworth, Herts, 16.7.1555 - m. 7.2.1556).

 Un hijo (n. muerto, ca.XII.1556).

La reina María I muere el 17 de noviembre de 1558 y la princesa Isabel sube al trono como Isabel I. La nueva soberana no tenía la menor confianza en aquella prima que nunca reconoció a su madre como reina y la consideró una bastarda. Sin embargo, permite que Frances y sus hijas continúen en la corte, aunque nunca gozaron de su favor.

Muerte 
A pesar de estar delicada de salud, Frances concierta el matrimonio de su hija Catalina con Eduardo Seymour, III conde de Hertford, aquel con quien se pensó en algún momento casar con su difunta hija Juana.

Murió el 20 de noviembre de 1559 en Chaterhouse, en Sheen, Surrey, a los 42 años de edad, siendo sepultada en la abadía de Westminster.

Ancestros 

</center>

Referencias 

Casa de Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Duquesas de Suffolk
Hijas de duques de Inglaterra